René Verheyen peut désigner :
 René Verheyen (1907-1961), ornithologue et mammalogiste belge ;
 René Verheyen (1952-), joueur puis entraîneur belge de football.